Franz Meier (1688–1752) – szwajcarski duchowny protestancki 
 Franz Meier (1933–2020) – niemiecki malarz
 Franz Meier (ur. 1956) – szwajcarski lekkoatleta 
 Franz Meier (1958–2011) – niemiecki lingwista

Zobacz też 
 Franz Maier
 Franz Meyer
 Franz Mayer